Нгуе́н Динь Тхи (, 20 декабря 1924, Луангпхабанг, Лаос, Французский Индокитай — 18 апреля 2003, Ханой, Вьетнам) — вьетнамский писатель, поэт, драматург, композитор.

Биография 
Родился в Луангпхабанге, Лаос, в семье чиновника Управления почт Индокитая. В 1931 г. приехал во Вьетнам, учился в Хайфоне. Член Партии трудящихся Вьетнама. Участвовал в подпольном антиколониальном движении (с 1943), в Войне Сопротивления вьетнамского народа 1945—1954.

Его первыми произведениями были философские трактаты с изложением учений Канта, Декарта, Ницше, Эйнштейна. В первой повести «Вперёд, в атаку!» (1951, Национальная премия литературы; рус. пер. 1961) показал картину военных будней и героизм бойцов революции. Для повести характерно многоплановое воспроизведение массовых сцен.

В 1954 году в составе советско-вьетнамской киносъёмочной группы принимал участие в съёмках совместных советско-вьетнамских документальных фильмов «Вьетнам» (1955) и «Исторический день» (1955).

В 1996 году удостоен  в области литературы.

Сочинения 
 повесть «Вперёд, в атаку!» (1951)
 дилогия «Рушатся берега» (1962—70)
 «Линия фронта прочерчивает небо» (1967)
 повесть «В огне» (1968)
 Стихи, в сборнике: Поэзия ведёт огонь, М., 1968;
 Стихи, в сборнике: Крылья, М., 1970;
 «Разгневанная река», М., 1973.
 сборник стихотворений «Река прозрачно-зелёная» (1974)
 сказка "Весёлые и печальные приключения котёнка Миу"

Фильмография 
 1955 — «Вьетнам» / Việt Nam — помощник по литературе (литературный консультант).
 1955 — «Исторический день» / Ngày lịch sử — авторский текст.

Награды 
 1996 — Государственная премия имени Хо Ши Мина в области литературы.

Примечания 

Писатели Вьетнама
Драматурги Вьетнама
Поэты Вьетнама
Композиторы Вьетнама
Революционеры Вьетнама
Государственная премия имени Хо Ши Мина
Депутаты Национального собрания Вьетнама